O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1967-68 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 16ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. O clube "Botrán" foi rebaixado para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1968-69 - Segunda Divisão. O campeão é classificado para a Copa de Campeões da Concacaf de 1968.

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1967 na Guatemala
1968 na Guatemala